Cerrillos – comune dell'Argentina, appartenente alla provincia di Salta
 Cerrillos – comune dell'Uruguay
 Cerrillos – comune del Cile

 Los Cerrillos – census-designated place degli Stati Uniti d'America